Le RMS Empress of Canada ou  Empress of Canada (« Impératrice du Canada ») peut faire référence à trois paquebots de la Canadian Pacific Steamship Company :

 RMS Empress of Canada de 1920, construit à Glasgow. Basé à Vancouver, il desservait l'Extrême-Orient. Servant de transport de troupes lors de la Seconde Guerre mondiale, il fut torpillé en 1943 au large de l'Afrique par le sous-marin italien Leonardo da Vinci. 392 des 1 800 personnes à bord périrent. 

 RMS Empress of Canada de 1928, initialement nommé Duchess of Richmond, servit de transport de troupes lors de la Seconde Guerre mondiale. Renommé Empress of Canada en 1947, il brûle en 1953 et fut remorqué à Liverpool. Mis à la ferraille l'année suivante. 

 RMS Empress of Canada de 1961, transatlantique assurant la liaison entre le Canada et la Grande-Bretagne l'hiver et des croisières dans les Caraïbes en été. Fit plus de 121 traversées de l'Atlantique avant d'être revendu à Carnival Cruise Lines en 1971; renommé Mardi Gras puis Apollon.

Un navire assurant des croisières dans le port de Toronto porte aujourd'hui ce nom.

Source

Paquebot
Homonymie de bateaux